Келтска лига у рагбију 2010/11. (службени назив: 2010–11 Magners League) је била 10. сезона Келтске лиге у рагбију. 

Трофеј су освојили рагбисти Манстера, пошто су у финалу савладали Ленстер.

Учесници

Табела

Плеј оф 

Полуфинале

Ленстер - Алстер 18-3

Манстер - Оспрејс 18-11

Финале

Манстер - Ленстер 19-9

Статистика и награде 

Највише поена

  Ден Бигар 248, Оспрејс
  Данкан Вир 224, Конот
  Ијан Китли 183, Манстер
  Греиг Леидлов 158, Кардиф
  Крист Бартон 158, Скарлетс

Највише есеја

  Тим Висер 14, Единбург
  Алед Бру 12, Њупорт
  Џонатан Дејвис 9, Скарлетс
  Ван дер Мерве 9, Глазгов
  Симон Денијел 8, Алстер

Референце 

Сезоне Келтске лиге у рагбију
Рагби у 2010.
Рагби у 2011.